Cordier ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Cordier (1901–1975), US-amerikanischer Politikwissenschaftler und Beamter
 Baude Cordier (um 1380– vor 1440), französischer Komponist
 Carl Wilhelm Cordier (1773–1823), deutscher Jurist, Entomologe und Politiker 
 Charles Henri Joseph Cordier (1827–1905), französischer Bildhauer
 Daniel Cordier (1920–2020), französischer Widerstandskämpfer, Kunsthändler und Historiker
 David Cordier (* 1959), britischer Sänger (Countertenor)
 Eugen Maria Cordier (1903–1974), deutscher Maler und Grafiker
 Fritz Cordier, deutscher Architekt

 Honorius Cordier (1707–1778), deutscher Franziskaner

 Jean Cordier (um 1440–1501), belgischer Sänger
 Leopold Cordier (1887–1939), deutscher Theologe
 Louis Cordier (1777–1861), französischer Mineraloge
 Mathurin Cordier (1479–1564), französischer Pädagoge
 Noëlle Cordier (* 1944), französische Sängerin
 Otto Cordier, deutscher Ingenieur
 Thierry De Cordier (* 1954), belgischer Grafiker und Maler
 Wilhelm Cordier (auch Willi Cordier, Guillermo Cordier; 1913–1982), deutscher Sektengründer
 Yves Cordier (* 1964), französischer Triathlet

Cordier steht für:
 Cordier-Diagramm, Diagramm beim Strömungsmaschinenbau
 Verlag F. W. Cordier, deutsches Druck- und Verlagshaus

Siehe auch:
 Les Cordiers